Тело Христово (Boże Ciało, Corpus Christi) — польский драматический фильм 2019 года режиссёра Яна Комасы, снятый по сценарию Матеуша Пацевича. Мировая премьера фильма состоялась 2 сентября 2019 года в разделе «Дни Венеции» на 76-м Международном Венецианском Кинофестивале. В свою очередь, польская премьера состоялась 11 октября 2019 года. Фильм также был квалифицирован для секции современного мирового кино на 44-м Международном Кинофестивале в Торонто.

13 сентября 2019 года Комиссия Оскара Польского института кинематографии, возглавляемая продюсером Эвой Пущиньской, объявила «Тело Христово» в качестве кандидата на участие в конкурсе «Оскар» в Польше. 13 января 2020 года фильм был номинирован на Оскар.

Сюжет 
20-летний заключённый Даниэль, переживший духовное перерождение, мечтает посвятить себя служению Богу, однако судимость за плечами препятствует этому. Воспользовавшись случаем, он выдаёт себя за выпускника семинарии и занимает место заболевшего ксёндза в приходе небольшого провинциального городка. Зачастую импровизируя и замещая недостаток знаний в литургии искренностью и неподдельной страстью, он невольно становится центром притяжения и умиротворения для местной паствы, расколотой и разобщённой вследствие пережитой недавно городком жуткой трагедии. Но его прошлая жизнь заявляет о себе.

Актёры

Награды 
Фильм получил 10 наград на 44-м польском кинофестивале в Гдыне, в том числе за лучшую режиссуру (для Яна Комасы), лучший сценарий (для Матеуша Пацевича), лучшую женскую роль второго плана (для Элизы Рыцембель), премию журналистов, премию зрительских симпатий и премию «Хрустальная звезда» журнала Elle, а также премию радио Онет (для Бартоша Белени).

В 2019 году жюри наградило Бартоша Беленю за его роль в фильме «Тело Христово» премией Збышека Цибульского.

В 2019 получил специальный приз жюри и награду за лучшую режиссуру на кинофестивале «Лістапад».

Фильм попал в шортлист номинаций на Оскар, после чего 13 января 2020 года он был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший международный фильм».

Фильм номинировался на 33-ю Европейскую кинопремию 2020 как Лучший фильм, Лучшая режиссура, Лучший сценарий, Лучшая мужская роль (Бартош Беленя за роль Даниэля). Наград Европейской академии фильм не взял

Ссылки 
 
Агрегаторы профессиональных рецензий
 , рейтинг  по 25 отзывам.
 , рейтинг  по 8 отзывам.

Фильмы Польши 2019 года